Кавка́з Зейналаби́дович Султанмагоме́дов (род. в  в селе Ихрек, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец тяжелого веса, Чемпион мира по панкратиону, Чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, абсолютный чемпион мира по боям без правил, тренер, президент Международного клуба боевых искусств ДЮСК «Сатурн-Профи», один из организаторов Международного турнира по ММА, организатор турнира «Битва Гладиаторов»

Биография 

Кавказ Султанмагомедов родился в селе Ихрек, Рутульского района. Кавказ — один из первых Российских бойцов по боям без правил. Кавказ выступал, когда были очень тяжелые времена, когда не было весовых категорий и даже международных правил.

Примечания

Ссылки 
 Кавказ Султанмагомедов в поединке против Р.Савочка [video]
 Кавказ Султанмагомедов о «Фестивале единоборств»

Бойцы смешанных единоборств России
Спортсмены Рутульского района
Чемпионы мира по панкратиону